Maple River ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten

Flüsse:
 Maple River (Burt Lake), Zufluss der Maple Bay des Burt Lake, Michigan
 Maple River (Elm River), Nebenfluss des Elm River, South Dakota
 Maple River (Grand River), Nebenfluss des Grand River (Michigan), Michigan
 Maple River (Le Sueur River), Nebenfluss des Le Sueur River, Minnesota
 Maple River (Little Sioux River), Nebenfluss des Little Sioux River, Iowa
 Maple River (Sheyenne River), Nebenfluss des Sheyenne River, North Dakota

Orte:
 Maple River (Iowa), Unincorporated community im Carroll County

Siehe auch:
 Maple River Township